Klaus Berggreen (Virum, 11 de setembro de 1957) é um ex-futebolista profissional dinamarquês, que atuava como meia.

Carreira 
Jogou principalmente no futebol italiano, no Pisa, Roma e Torino.

Disputou 46 jogos e marcou cinco gols pela Seleção Dinamarquesa de Futebol, representando-a na Copa do Mundo FIFA de 1986. Iniciou e encerrou a carreira no Lyngby BK.

Ligações externas 
 
 
 

Futebolistas da Dinamarca
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Futebolistas da Associazione Calcio Pisa 1909
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas do Lyngby Boldklub
Jogadores da Eurocopa de 1984
Jogadores da Eurocopa de 1988